Centro Integrado de Administração do Estado de São Paulo (CIDADE) são edifícios governamentais do Estado de São Paulo. Abrigam diversas secretarias e empresas públicas.
 
O Edifício CIDADE I e Edifício CIDADE II e CIDADE IV se encontram na Rua Boa Vista, 170, 175 e 160, centro, São Paulo. Já foram a sede do Governo do Estado de SP e antigo gabinete do governador.

O Edifício CIDADE III se encontra na rua Bela Cintra, 847 (esquina com a Rua Antônio Carlos), Cerqueira César, São Paulo.

Instituições governamentais estaduais de São Paulo